Nicolás de Bélgica, príncipe de Bélgica (nacido el 13 de diciembre de 2005) es el segundo hijo de los príncipes Lorenzo y Clara de Bélgica. Es el decimocuarto en la línea de sucesión belga.

Biografía 
El príncipe Nicolás nació 13 de diciembre de 2005. Tiene una hermana mayor, la princesa Luisa de Bélgica (nacida en 2004) y un hermano gemelo más joven que él, el príncipe Emérico de Bélgica.

Actualmente reside en Tervuren, Bélgica. Los tres hermanos asisten al Liceo Francés de Bruselas.

En 2012, asistió a las celebraciones del día nacional de Bélgica. También asistió a las celebraciones del 50 aniversario de su tía paterna, la princesa Astrid de Bélgica. Asimismo, acudió al estreno belga de Los Pitufos y a una actuación del Circo Bouglione Show.

Recibió su primera comunión, junto a su hermano Emérico, el 29 de mayo de 2014, en la iglesia de Santa Catalina de Bonlez.

Títulos y estilos 
 Su Alteza Real el Príncipe Nicolás de Bélgica (2005-presente).

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Príncipes de Bélgica
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Niños de la realeza
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha